Первый дивизион Азербайджана по футболу 2008—2009

Ход турнира 
Каждая команда играла четыре раза, два раза дома и два раза в гостях. Сезон начался 6 сентября 2008 года и закончился 16 мая 2009 года.

Турнирная таблица 

Первый дивизион Азербайджана по футболу